Poncol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Poncol, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Poncol, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Poncol, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar